Мелісса — жіноче ім'я грецького походження 
 Мелісса ( — бджола) — німфа, родоначальниця бджіл.
 Мелісса () — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія,  провінція Кротоне.
 Мелісса () — комп'ютерний вірус
 Меліса () — багаторічна трав'яниста рослина

Див. також 
 Меліса Джоан Гарт
 Меліса Лорен
 Меліса О'Рурк
 Меліса Сьозен
 Мелісса Бенойст
 Мелісса Джордж
 Мелісса Мак-Брайд
 Мелісса Мак-Карті
 Мелісса Розенберг
 Мелісса Ройч
 Мелісса Ферлаак
 Мелісса Фумеро